Лунцзян — одна из провинций марионеточного государства Маньчжоу-го
 Лунцзян (Цицикар) — уезд городского округа Цицикар провинции Хэйлунцзян (КНР)
 Лунцзян — река в провинции Фуцзянь (КНР)
 Лунцзян — река в провинции Гуандун (КНР)
 «Лунцзян-1» и «Лунцзян-2» — малые спутники, запущенные к Луне в 2018 году вместе со спутником «Цюэцяо»